Giorgio Picchi, maiolicaro di Casteldurante (morto nel 1545)
Giorgio Picchi, pittore di Casteldurante (ca. 1555-1605)